Jesika Malečková (* 16. August 1994 in Hořovice) ist eine tschechische Tennisspielerin.

Karriere 
Malečková begann mit acht Jahren mit dem Tennisspielen, ihr bevorzugtes Terrain ist laut ITF-Profil der Hartplatz. Sie tritt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour an, wobei sie bisher 10 Einzeltitel und 14 Doppeltitel gewinnen konnte.
Im April 2016 gab Malečková ihr Debüt auf der WTA Tour in Katowice, wo sie jedoch in der ersten Runde verlor.

Ihre beste Weltranglistenplatzierung erreichte sie im Juni 2016 mit Rang 191 im Einzel und im September 2018 mit Rang 165 im Doppel.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 

Tennisspieler (Tschechien)
Tscheche
Geboren 1994
Frau